Il doppio del torneo di tennis Cidade de Vigo 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Lamine Ouahab che hanno battuto in finale Pablo Santos e Igor Sijsling 2-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

 Máximo González /  Marcel Granollers (semifinali)
 Santiago Ventura /  Fernando Vicente (semifinali)

 Leonardo Azzaro /  Lamine Ouahab (Campioni)
 Jean-René Lisnard /  Zeng Shaoxuan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cidade de Vigo 2007